Uitgeverij Danckerts was een familiebedrijf dat kaarten, prenten en boeken uitgaf en verkocht in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw.

Uitgeversfamilie 

De familie Danckerts was een bekende uitgever van kaarten, prenten en boeken in het 17e-eeuwse Amsterdam. De uitgeverij was lange tijd actief. De oprichting was omstreeks 1633 toen Cornelis Danckerts I (de oudere) (1603–1656) begon als 'Papiere const en Caerten verkooper'. De uitgeverij stopte in 1727 toen het resterende deel van de voorraad kaarten werd verkocht in de winkel van achterkleinzoon Theodorus Danckerts II (1700 – na 1726). De uitgeverij Danckerts verkreeg haar grootste bekendheid toen Justus Danckerts I (1635–1701) en zijn twee zonen Theodorus Danckerts I (1663–1727) en Cornelis Danckerts II (1664–1717) werkzaam waren.

Van 1669 tot 1701 hadden Justus I en zijn zonen een winkel in het pand op de 'Calverstraet in de Danckbaerheyt'. Daarvoor waren zij gevestigd in een ander pand in de Kalverstraat genaamd 'De Danckerts'. Het drukkersmerk 'In de Danckbaerheyt' werd voor het eerst gebruikt door Dancker Danckerts (1634–1666, broer van Justus I). Toen deze stierf in 1666 werd de zaak door zijn broer Justus I overgenomen. Justus I verhuisde vermoedelijk naar het huis van zijn overleden broer.

Cornelis Danckerts II trouwde in 1696 met Geertrui Magnus. Zij was de dochter van de boekbinder Albertus Magnus. Het jonge paar nam hun intrek in het huis van de weduwe Magnus op de 'Nieuwendijk in de Atlas'. Vanaf dat moment floreerden er twee prentenwinkels van de familie Danckerts in Amsterdam.

Productie 

De familie Danckerts heeft vele kaarten, prenten en enkele wandkaarten uitgegeven. Over de uitgeverij ten tijde van Cornelis Danckerts II is in een atlas de volgende advertentie geschreven:

De uitgeverij heeft een wereldatlas uitgegeven waarvan er maar een aantal exemplaren bewaard zijn gebleven. De atlas bestaat totaal uit zo'n 125 verschillende kaarten. Daarnaast zijn er een aantal monumentale wandkaarten door de familie Danckerts uitgegeven.

In 1713 werd een deel van de inboedel van de uitgeverij verkocht door de erfgenamen. Dit waren kaarten, atlassen en koperplaten. In 1727 hield de uitgeverij definitief op te bestaan toen het resterende deel van het bezit werd verkocht na het overlijden van Theodorus Danckerts I in 1727.

Stamboom

Galerij: kaarten

Literatuur 
 C. Koeman, Atlantes Neerlandici. Amsterdam, 1969, deel 2, p. 88-90.

Externe links 
 Short title catalogue Netherlands
 M. Donkersloot-de Vrij, Repertorium van Nederlandse Kaartmakers 1500-1900, Utrecht 2003.
 17e-eeuwse Amsterdamse drukkers en uitgevers op de kaart. Geocontexting the printed world: 1647-1900.

Nederlands drukker
Nederlandse uitgeverij
Nederlands cartograaf